Mads Rasmussen kan henvise til flere personer:

 Mads Reinholdt Rasmussen – dansk roer
 Mads Rasmussen (fabrikant) – dansk fabrikant og museumsstifter